Георги Димов може да се отнася за:

 Георги Димов (Кара Георги Димов), български юрист от Кукуш;
 Георги Димов (1918 - 1994), български филолог от Покрован;
 Георги Димов (р. 1954), български художник от Плевен.